Li Sien je čínské jméno vícero osob:

 Li Sien (, Lǐ Xiàn; † 1227) – jméno Mo-čua, posledního císaře říše Západní Sia;
 Li Sien (princ) (, Lǐ Xián; 653–684) – tchangský princ, syn císaře Kao-cunga a následník trůnu 675–680;
 Li Sien (, Lǐ Xiǎn; 656–710) – jméno Čung-cunga, císaře říše Tchang;
 Li Sien (, Lǐ Xiàn; 679–742) – jméno tchangského prince Li Čcheng-čchiho, syna císaře Žuej-cunga, jméno Li Sien přijal roku 716;
 Li Sien (tchangský politik) (, Lǐ Xiàn; 709–766) – tchangský politik
 Li Sien (mingský generál) (, Lǐ Xián, † 1541) – mingský generál a markýz z Feng-čchengu;
 Li Sien (velký sekretář) – (,Lǐ Xián; 1408–1467), čínský politik říše Ming;